No Escape (álbum), da banda At Vance
 No Escape (2015), filme com Owen Wilson
 Fuga de Absolom, filme (1994) com Ray Liotta (original: No Escape)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música